GD Graphics Library
 Зоман